Вильянуэва-де-Альгайдас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Антекера. Занимает площадь 75 км². Население — 4515 человек (на 2010 год). Расстояние — 70 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Casa Rural del Municipio
 Restaurante del Municipio

Муниципалитеты Малаги